L’archiépiscopat (le « ch » étant parfois prononcé comme le son « k ») est un nom masculin du  emprunté du latin médiéval archiepiscopatus.
Il représente la dignité et la fonction d’archevêque (on dit parfois « Archevêché »). Par métonymie, c’est la durée de l’exercice de cette fonction.

Vocabulaire religieux